САТ:

 САТ — Сахалинские авиатрассы
 САТ - Завод Спецавтотехника, г.Бобруйск, Беларусь, производитель грузовой прицепной техники.
 Сат — еврейская фамилия.
 CAТ (транслит.) — единый экзамен в вузы США
 САТ (музыкальный коллектив)